Мате́, матэ́, парагвайский напиток — напиток из высушенных и измельчённых листьев падуба парагвайского или так называемого падуба тернистого, или кустистого (Ilex dumosa). Его широко употребляют в странах Южной Америки: Аргентине, Парагвае, Уругвае и в южных регионах Бразилии.

Мате оказывает тонизирующее действие на центральную нервную систему за счёт содержания кофеина, количество которого в листьях падуба составляет 0,7-2,0 %, а в 100 мл готового напитка — 30-60 мг.

История 
До появления европейцев в Южной Америке коренные жители этого континента употребляли мате, растущий в диком виде в бассейнах рек Парана и Парагвай. В XVII веке в районе Междуречья иезуитами начато культурное возделывание падуба парагвайского, которым они занимались до конца XVIII века (отсюда название «иезуитский чай»). Затем производство мате было заброшено. В конце XIX — начале XX века оно стало восстанавливаться, что привлекло в Аргентину волну переселенцев, в основном реэмигрантов из южных районов Бразилии, большинство которых составляли поляки и немцы.

 Название
Испанское слово «мате» происходит от кечуанского mati, означающего ёмкость для питья, изготовленную из тыквы (в основном бутылочной). Листья падуба для приготовления напитка по-испански называются «ерба мате» (), что переводится как «трава мате». По-русски слово «мате» произносится с ударением на последний слог, по-испански — на первый.

Приготовление 
Традиционный способ приготовления и употребления упрощённо выглядит следующим образом: какой-либо сосуд (чашку, кружку, стакан, армуду) наполняют травой мате на две трети объёма. Погружают в него трубочку с фильтром (бомбилью) и на область погружения наливают некоторое количество воды с температурой около 75 °C. Вода просачивается через толщу травы и экстрагирует содержащиеся в ней вещества. Можно сразу же начинать употреблять напиток. В процессе питья воду подливают несколько раз.

Активные вещества 
Листья падуба Парагвая содержат до двух процентов кофеина, дубильных веществ, теофиллина, эфирных масел, витаминов А, В и С и других веществ.

См. также 
 Терере — холодный мате, или мате по-парагвайски.
 Кудин — китайский напиток, получаемый из листьев падуба широколистного.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 

 
Заменители чая
Аргентинские напитки